Okręty US Navy o nazwie USS  "Thistle":
 Pierwszy  był parowcem. W służbie w latach 1862-65.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-18.

Thistle